Buian (en rus: Боровое) és un poble del territori de l'Altai, a Rússia, que el 2013 tenia 628 habitants. Es troba prop del riu Razbóinaia.

Pobles del territori de l'Altai